|-
| 128901 - ||  || 8 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128902 - ||  || 11 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128903 - ||  || 10 octombrie 2004 ||  || 
|-
| 128904 - ||  || 3 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128905 - ||  || 3 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128906 - ||  || 4 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128907 - ||  || 4 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128908 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128909 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128910 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128911 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128912 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128913 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128914 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128915 - ||  || 5 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128916 - ||  || 5 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128917 - ||  || 5 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128918 - ||  || 5 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128919 - ||  || 5 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128920 - ||  || 5 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128921 - ||  || 5 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128922 - ||  || 5 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128923 - ||  || 5 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128924 - ||  || 5 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128925 - ||  || 6 octombrie 2004 ||  || 
|-
| 128926 - ||  || 6 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128927 - ||  || 6 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128928 - ||  || 7 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128929 - ||  || 7 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128930 - ||  || 4 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128931 - ||  || 5 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128932 - ||  || 5 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128933 - ||  || 5 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128934 - ||  || 6 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128935 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128936 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128937 - ||  || 7 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128938 - ||  || 7 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128939 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128940 - ||  || 7 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128941 - ||  || 5 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128942 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128943 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128944 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128945 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128946 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128947 - ||  || 7 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128948 - ||  || 7 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128949 - ||  || 7 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128950 - ||  || 7 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128951 - ||  || 7 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128952 - ||  || 7 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128953 - ||  || 7 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128954 - ||  || 7 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128955 - ||  || 7 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128956 - ||  || 7 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128957 - ||  || 8 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128958 - ||  || 8 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128959 - ||  || 8 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128960 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128961 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128962 - ||  || 5 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128963 - ||  || 5 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128964 - ||  || 5 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128965 - ||  || 6 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128966 - ||  || 6 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128967 - ||  || 6 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128968 - ||  || 6 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128969 - ||  || 6 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128970 - ||  || 6 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128971 - ||  || 6 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128972 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128973 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128974 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128975 - ||  || 8 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128976 - ||  || 8 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128977 - ||  || 9 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128978 - ||  || 9 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128979 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128980 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128981 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128982 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128983 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128984 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128985 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128986 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128987 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128988 - ||  || 8 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128989 - ||  || 8 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128990 - ||  || 8 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128991 - ||  || 8 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128992 - ||  || 14 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128993 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128994 - ||  || 8 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128995 - ||  || 8 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128996 - ||  || 8 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128997 - ||  || 6 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128998 - ||  || 6 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128999 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 129000 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-